Lobe – gruppo musicale britannico
Max Lobe – scrittore camerunese
 Lobe – personaggio della serie animata Freakazoid